

Patronyme 

 Abraham Robinson (1918-1974), mathématicien et ingénieur germano-américain ;
 Al Robinson (1947-1974), boxeur américain ;
 Alice Robinson (2001-), skieuse alpine néo-zélandaise ;
 Amelia Boynton Robinson (1911-2015), militante américaine ;
 
 Ann Robinson (1935-), actrice américaine ;
 Anne Robinson (1944-), animatrice de télévision britannique ;
 Annot Robinson (1874-1925), enseignante et suffragiste écossaise ;
 Anthony Robinson (1925-1982), joueur de hockey britannique ;
 Arnie Robinson (1948-2020), athlète américain ;
  ;
 Bartlett Robinson (1912-1986), acteur américain ;
 Basil William Robinson (1912-2005), historien de l'art et auteur britannique ;
 Benn Robinson (1984-), joueur de rugby à XV australien ;
 Betty Robinson (1911-1999), athlète et championne olympique américaine ;
 Bill Robinson (1878-1949), danseur de claquettes américain ;
 Bill Robinson (1938-2011), ingénieur sismique néo-zélandais ;
  ;
  (1938-), mathématicien britannique ;
 Brian Robinson (1930-), cycliste britannique ;
 Brian Robinson (1966-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Brooks Robinson (1937-), joueur américain de baseball ;
 Bruce Robinson (1946-), acteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 Bryan Robinson (1974-), joueur de football américain américain ;
 Carol Robinson (1956-), clarinettiste et compositrice franco-américaine ;
 Carol V. Robinson (1956), chimiste britannique ;
 Casey Robinson (1903-1979), scénariste, producteur et réalisateur américain ;
  ;
  ;
 Claude Robinson (1952), dessinateur canadien ;
 Clifford Robinson (1966-2020), joueur américain de basket-ball ;
 Clifford William Robinson (1866-1944), homme politique canadien ;
 Clint Robinson (1972-), kayakiste australien ;
 Coleman Townsend Robinson (1838-1872) entomologiste américain ;
 Craig Robinson (1961-), joueur américain de basket-ball ;
 Cynthia Robinson (1944-2015), trompettiste et chanteuse américaine ;
 Dar Robinson (1947-1986), cascadeur et acteur américain ;
 Darnell Robinson (1974-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
  ;
 Dawn Robinson (née en 1965), chanteuse américaine ;
 Dolly Robinson (1901-1977), artiste et designer de théâtre irlandaise ;
 Donny Robinson (1983-), coureur cycliste américain ;
 Doug Robinson (1940-), hockeyeur canadien ;
 Douglas Robinson (acteur) (1930-), acteur et cascadeur britannique ;
 Douglas Robinson (1864-1937), joueur de cricket britannique ;
 Drew Robinson (1992-), joueur d'utilité des Rangers du Texas de la Ligue majeure de baseball ;
 Duncan Robinson (1994-), joueur américain de basket-ball ;
 Edward G. Robinson Jr. (1933-1974), acteur américain ;
 Edward G. Robinson (1893-1973), acteur de cinéma américano-roumain ;
  ;
 Edwin Arlington Robinson (1869-1935), poète américain ;
 Elmer Robinson (1884-1982), homme politique américain ;
 Emma Robinson (1971-), rameuse d'aviron canadienne ;
 Eric Robinson (1878-), joueur de water polo britannique ;
 Fanny Arthur Robinson (1831-1879), pianiste et compositrice anglaise ;
 Fenton Robinson (1935-1997), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Frances Robinson (1916-1971), actrice américaine ;
 Frank M. Robinson (1926-2014), écrivain américain de science-fiction ;
 Franks Robinson (1886-1949), hockeyeur britannique ;
 Frank Robinson (1935-2019), joueur de baseball américain ;
 Garth Robinson (1970-), athlète jamaïcain ;
 Gavin Robinson (1984-), homme politique britannique ;
 Gene Robinson (1947-), évêque épiscopalien américain ;
  ;
 Gertrude Robinson (1890-1962), actrice de cinéma américaine ;
 Gilbert de Beauregard Robinson (1906–1992), mathématicien canadien ;
 Glenn Robinson (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 Harold Ernest Robinson (1932-2020), botaniste et entomologiste américain ;
 Harvey Robinson (1974-), criminel américain ;
 Henry Peach Robinson (1830 1901), photographe britannique ;
 Holly Robinson (1994-), athlète handisport néo-zélandaise ;
 Ian Robinson (1952-), joueur de squash anglais ;
 Jack Robinson (1938-), auteur-compositeur et producteur ;
  ;
 Jackie Robinson (1919-1972), joueur de baseball américain ;
  ;
  ;
 Jane Robinson (1959-), historienne britannique ;
 Jason Robinson (1974-), joueur de rugby à XV ;
 Jay Robinson (1930-2013), acteur américain ;
 Jennifer Robinson (1976-), patineuse artistique canadienne ;
 Jerome Robinson (1997-), joueur américain de basket-ball ;
 Jerry Robinson (1922-2011), artiste américain ;
 Jerry Robinson (1956-), joueur de football américain ;
 Joan Robinson (1903-1983), économiste britannique ;
 Jodi-Ann Robinson (1989-), footballeuse canadienne ;
  ;
 John Arthur Thomas Robinson (1919-1983), évêque et exégète britannique ;
 
 J. Peter Robinson (1945-), claviériste et compositeur de musiques de films britannique ;
 Julia Robinson (1919–1985), mathématicienne américaine ;
 Karen Robinson (1968-), actrice britannico-canadienne ;
 Keith Robinson (1976-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Kelsey Robinson (1992-), joueuse de volley-ball américaine ;
  ;
 Khadevis Robinson (1976-), athlète américain ;
 Kim Stanley Robinson (1952-), écrivain ;
 Koren Robinson (1980-), joueur américain de football américain ;
  ;
 Leah Ruth Robinson (1951-), femme de lettres américaine ;
 Lee Robinson (1923-2003), producteur, scénariste et réalisateur australien ;
 Leon Robinson (1962-), acteur et producteur américain ;
 Leonard Robinson (1951-), joueur américain de basket-ball ;
 Lorraine Coghlan Robinson (1937-), joueuse de tennis australienne ;
 Louis Charles Robinson (1915-1976), chanteur et musicien américain ;
 Louise Robinson (1965-), cycliste britannique ;
 Luke Robinson (1984-), joueur et entraîneur anglais de rugby à XIII ;
 Lynda S. Robinson (1951-), femme de lettres américaine ;
 Madeleine Robinson (1917-2004), de son vrai nom Madeleine Yvonne Svoboda, actrice franco-tchèque-suisse ;
 Margaret M. Robinson, mathématicienne américaine ;
 Marilynne Robinson (1943-), femme de lettres américaine ;
  ;
 Mary Robinson (1944-), femme politique irlandaise ;
  ;
 Matthew Robinson (1912-2000), athlète américain ;
  ;
 Michelle Obama, née Robinson (1964-), avocate américaine ;
 Mitchell Robinson (1998-), joueur américain de basket-ball ;
 Moushaumi Robinson (1981-), athlète américaine ;
 Nate Robinson (1984-), joueur américain de basket-ball ;
 Nicky Robinson (1982-), joueur de rugby à XV gallois ;
 NiCole Robinson (1972-), actrice américaine ;
 Patrick Robinson (1939-), journaliste sportif et écrivain britannique ;
  ;
 Perry Robinson (1938-2018), clarinettiste de jazz et compositeur américain ;
  ;
 Phil Alden Robinson (1950-), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
  ;
 Rey Robinson (1952-), athlète américain ;
 Robert Robinson (1886-1952), artiste américain ;
 Robert Robinson (1886-1975), chimiste britannique, prix Nobel de chimie ;
 Robert Robinson (1927-2022), joueur américain de basket-ball ;
 Roland Robinson (1907-1989), homme politique britannique ;
 Ross Robinson (1967-), producteur de musique américain ;
 Rumeal Robinson (1966-), joueur américain de basket-ball ;
 Sheila M. Robinson, actrice américaine ;
 Sidney Robinson (1876-1959), athlète britannique ;
 Smokey Robinson (1940-), chanteur et compositeur américain ;
 Spider Robinson (1948-), écrivain canadien ;
 Stanley Robinson (1988-2020), joueur américain de basket-ball ;
 Stephen K. Robinson (1955-), astronaute américain ;
 Sugar Ray Robinson (1921-1989), boxeur américain ;
 Svend Robinson (1952-), homme politique et militant homosexuel canadien ;
 Sylvia Robinson (1936-2011), chanteuse américaine ;
 Theo Robinson (1989-), footballeur international jamaïcain ;
 Theodore Douglas Robinson (1883-1934), homme politique américain ;
 Therese Albertine Luise Robinson (1797-1870), femme de lettres américano-allemande ;
 Thomas Robinson (1991-), joueur américain de basket-ball ;
 Thomas Romney Robinson (1792-1882), physicien et astronome britannique ;
  (1954-2000), chanteuse américaine ;
 Walter Robinson (1946-), journaliste américain ;
 .

Toponyme

Belgique 
 L'île Robinson est une île de la Meuse située sur la commune de Visé (province de Liège;

États-Unis 
 Robinson, une localité du comté de Kidder, dans le Dakota du Nord ;
 Robinson, le siège du comté de Crawford, dans l'Illinois ;
 Robinson, ville située dans le Kansas ;
 Robinson, une localité du comté de McLennan, au Texas.

France 
 Le Plessis-Robinson, commune des Hauts-de-Seine.
 Robinson, gare RER située dans la commune de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine.
 Essonnes-Robinson, gare RER située dans la commune de Corbeil-Essonnes, en Essonne.
 Robinson, quartier de la ville du Mont-Dore, en Nouvelle-Calédonie.

Nouvelle-Zélande 
 La rivière Robinson, cours d’eau de l’Île du Sud.

Chili 
 L'île Robinson Crusoe fait partie de l'archipel Juan Fernández, dans le Pacifique sud.

Titres

Audiovisuel 
 Mrs. Robinson, chanson écrite par Paul Simon et enregistrée en 1968 par les chanteurs Simon et Garfunkel.
 Robinson Junior, film réalisé par Alfred Machin en 1929.
 L'Aventure Robinson est une émission de télévision française.

Littérature 
 Robinson Crusoé, roman de Daniel Defoe,
 L'Oncle Robinson, roman de Jules Verne,
 Le Robinson suisse, roman de Johann David Wyss.

Autres 
 Robinson Club, clubs de vacances, créé par le groupe touristique allemand TUI
 Robinson Helicopter, constructeur d'hélicoptères américain
 Robinson, périodique de bande dessinée publié de 1936 à 1940
 Robinson est le titre d'une bande-dessinée de Philippe Sternis, publiée en 2001 chez Vent d'Ouest
 , navire argentin
 la liste Robinson est une liste de personnes physiques qui souhaitent limiter la publicité nominative qui leur est adressée.

Notes et références

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis